Es el nombre con el que se designa a diferentes edificios católicos dedicados a Santa Ana que reciben el carácter de basílica.

Estos son:
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Antillas Neerlandesas 

Basílica de Santa Ana, en Curazao.

en Brasil 

Catedral Metropolitana Basílica de Santa Ana, en Botucatu, São Paulo.

en Chile 

Basílica de Santa Ana en  Rengo.

en España 

Catedral Basílica de Santa Ana, Conocida también como Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias.

en Israel 

Basílica de Santa Ana en Jerusalén.

en Venezuela 

Catedral Basílica de Santa Ana en Coro.